Listy – czeskie pismo kulturalno-społeczno-polityczne.
 Listy – korespondencja Stanisława Lema ze Sławomirem Mrożkiem z lat 1956-1978 wydana w 2011 roku przez Wydawnictwo Literackie.
 Listy (Epistulae) – dzieło św. Augustyna.
 Listy – zbiór listów autorstwa J.R.R. Tolkiena, zebrany przez , wydany po raz pierwszy w 1981 r.